

September

Ohne Internetquelle

August

Ohne Internetquelle

Juli

Ohne Internetquelle

Einzelnachweise